Луи Рене Эдуард принц де Роган-Гемене (; 29 сентября 1734, Париж, королевство Франция — 16 февраля 1803, Эттенхайм, Швабский округ, Священная Римская империя) — французский кардинал и дипломат, член Французской академии. Титулярный епископ Канопы и коадъютор Страсбурга, с правом наследования, с 24 марта 1760 по 11 марта 1779. Епископ Страсбурга с 11 марта 1779 по 29 ноября 1801. Кардинал-священник с 1 июня 1778 по 16 февраля 1803.

Биография 
Луи де Роган с 1779 года, как и три Рогана до него, был князем-епископом Страсбургским. С июля 1771 по июль 1774 — посол Франции в Вене. Здесь он навлёк на себя немилость Марии Терезии и Марии-Антуанетты и после вступления на престол Людовика XVI впал в опалу, но уже в 1777 года он занял должность великого раздатчика милостыни Франции, а в 1778 году был назначен кардиналом.

Кардинал де Роган славился своей роскошью, богатством и распущенностью. При дворе его прозвали Красавчик преосвященство. Покровительствовал графу Калиостро. Подобно Ришельё и Мазарини мечтал играть видную политическую роль в королевстве.

Луи де Роган был замешан в известной скандальной истории с ожерельем королевы, 15 августа 1785 года был посажен в Бастилию. Дело об ожерелье было разобрано парижским парламентом, вынесшим приговор 31 мая 1786. Кардинал де Роган был оправдан под овации парижской толпы. Но король выслал опального кардинала из Парижа с лишением должности великого раздатчика милостыни Франции. Выстроил роскошную резиденцию в Саверне.

В 1789 году он был избран депутатом от духовенства в Генеральные штаты, но появился в Национальном собрании только для того, чтобы протестовать против уничтожения прав дворянства, и в 1790 году переселился в свои германские поместья.

Образ в литературе 
 «Жозеф Бальзамо» и «Ожерелье королевы» А. Дюма-отца.
 «Трагедия королевы» Луизы Мюльбах.
 «Мария-Антуанетта: портрет ординарного характера» Стефана Цвейга.
 «Ночные тайны королев» Жюльетты Бенцони.
 «Ларец Марии Медичи» Еремея Парнова.

Образ в кино 
 «Мария-Антуанетта» , 1938, США, реж. В. С. Ван Дайк, в роли кардинала 
 «Тайны Версаля» , 1954, Франция, реж. Саша Гитри, в роли кардинала Жан-Пьер Омон.
 «Мария-Антуанетта», 1975, Франция, 4-серийный мини-сериал, реж. Ги-Андре Лефранк, в роли кардинала — Филипп Марш.
 «История с ожерельем», 2001, реж: Ч. Шайер, в роли кардинала — Джонатан Прайс.
 «Мария-Антуанетта. Подлинная история», 2006, Канада-Франция, реж. Франсис Леклер, Ив Симоно, в роли кардинала — Давид Ла Эй.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Информация

Выпускники лицея Людовика Великого
Политики Франции
Кардиналы Франции
Кардиналы Пия VI
Дом де Роган
Члены Французской академии
Командоры ордена Святого Духа
Дипломаты Франции
Послы Франции в Австрии
Депутаты Национального собрания от духовенства (1789—1791)